Емануел може да се отнася за:
 Георгий Емануел (1775 – 1837), руски офицер
 Томи Емануел (р. 1955), австралийски китарист